The Squier Cyclone — электрогитара, производимая компанией Squier, являющаяся бюджетной копией Fender Cyclone.

Squier Cyclone выпускался в рамках серии «Vintage Modified». Концепция Squier Cyclone заключалась в создании простой, удобной и как можно более универсальной гитары как для исполнения тяжёлой музыки (частично Fender ориентировались на аудиторию любителей гранжа), так и для исполнения лёгкой музыки (любителям сёрф-рока и т. п.).

Дизайн 

Cyclone должна была сочетать в себе мотивы винтажных инструментов Fender, но соответствовать требованиям современных музыкантов.

Форма корпуса была основана на дизайне Fender Mustang.

Мензура Squier Cyclone составляет 24,75 дюймов (60,96 см) — традиционная для гитар Gibson, но необычна для гитар Fender и Squier (Fender для своих гитар использовала мензуры в 24 дюйма и 25,5 дюймов).

Гриф имеет 22 лада, прикручен к деке 4 болтами сквозь металлическую пластину (neck plate).

Профиль грифа — «C».

Дека из ольхи, гриф — из клёна, с палисандровой накладкой.

Гитара доступна в двух цветах: Black и Metallic Blue.

Электроника 
Электроника гитары более всего напоминает Fender Jag-Stang — в бриджевой позиции установлен хамбакер, а в нэковой — однокатушечный сингл, но, в отличие от Jag-Stang, используется другая схема переключателей звукоснимателей. В то время, как на Jag-Stang для каждого звукоснимателя существует отдельный переключатель, который может устанавливать звукосниматель в режим противофазы, нормальный режим работы или совсем отключать, на Cyclone для переключения режимов работы звукоснимателей используется трёхпозиционный переключатель с режимами:
— Только бриджевый звукосниматель (хамбакер)
— Оба звукоснимателя включены одновременно (бриджевый хамбакер + нэковый сингл)
— Только нэковый звукосниматель (сингл)

Подобная, схема была применена для упрощения переключения режимов, ведь сложные схемы Fender Jaguar, Jazzmaster, Mustang и Jag-Stang (с использованием различным режимов «lead» и «rythm», а также сложным управлением каждым звукоснимателем по отдельности), хоть и позволяли получить большое разнообразие звучания, но усложняли переключение режимов.

Так как выпуск гитары был частично ориентирован на аудиторию поклонников гранжа и других современных направлений тяжёлой музыки, использующих дисторшн, модель была оснащена хамбакером в бриджевой позиции. Для любителей лёгкой музыки (в частности, для поклонников сёрф-рока) в нэковую позицию был установлен однокатушечный сингл, предназначенный для игры с чистым или слегка подгруженным звуком.

Бридж 
В качестве бриджа было выбрано тремоло vintage или стандратное тремоло, разработанное Лео Фендером для Stratocaster. От тремоло, подобного тем вариантам, что установлены на Mustang, Jazzmaster, Jaguar и Jag-Stang отказались из-за ненадёжности конструкции — некоторые гитаристы жаловались, что данные тремоло неудобны в регулировке, вызывают проблемы со строем а также уменьшают сустейн (причиной тому были довольно длинные отрезки струн между струнодержателем и подобием tune-o-matic в тремоло Jaguar и Jazzmaster). В сравнении с тремоло Jaguar и Jazzmaster, тремоло Mustang (так называемое, «Dynamic Vibrato») было более удобным, вследствие чего в своё время оно было установлено на Fender Jag-Stang (правда, бридж, через которой были переброшены струны был заменён на традиционный Tune-o-Matic), но всё же вызывало массу проблем. Конструкция стандартного тремоло на шести винтах доказала свою эффективность и была признана многими музыкантами, к тому же на выбор данного тремоло повлиял ещё один факт — дешевизна производства. Бриджи Jaguar, Jazzmaster, Mustang и Jag-Stang никогда не производились для Squier и отдельный заказ стоил дополнительных затрат, в то время, как на множестве серийных Squier устанавливалось то самое стандартное тремоло.

С 2007 года производство Squier Cyclone было прекращено.

Электрогитары